Das Verhoeven Open Tournament 2014 war ein Karambolageturnier in der Disziplin Dreiband und fand vom 15. bis 20. Juli in New York, Vereinigte Staaten statt.

Modus 
In der Gruppenphase vom 15. Juli bis Vormittags am 19. Juli spielten zehn Gruppen mit je sieben Spieler im Round Robin gegeneinander. Die zwei Gruppenbesten und die vier besten Drittplatzierten ziehen in die Halbfinalrunde ein. Dort trafen sie auf die zwei gesetzten Spieler Frédéric Caudron und Torbjörn Blomdahl (Nr. 1 & 2 der Weltrangliste), sowie die Ehrenspieler Raymond Ceulemans und Dick Jaspers. Im Halbfinale wird auf 30 Punkte gespielt. Am Mittag des 19. Juli begann die Finalrunde 1 mit den „Letzten 24“. In der Gruppenphase wurde auf 25 Punkte gespielt, in den Finalrunden auf 40 Punkte. Das Turnier hatte keine Schiedsrichter, die die einzelnen Spiele überwachten. Die Spieler müssen einander vertrauen und ihre Spielstände selbst eingeben. Über jedem Tisch gibt es eine Art Abakus, auf dem der Spieler nach Beendigung seiner Aufnahme den Spielstand anzeigen muss. Die Eingaben am Computer müssen die Spieler ebenfalls selbst vornehmen. Eine Shot clock gab es nicht. Die US-Spieler (USBA-Mitglieder) erhielten Ranglistenpunkte.

Preisgeldtabelle und Nationen 
Folgende Preisgelder und Ranglistenpunkte (nur USBA-Spieler) werden vergeben:

Turnierkommentar 
Die Turnierleitung hatte sich am Samstag zu Beginn der Finalrunde umentschieden, um diese nicht, wie im Vorjahr, als KO-Runde, sondern als Round Robin (Jeder-gegen-Jeden) auszuspielen.

Finalrunde, Tag 1 (Sa.) 
Um 10:00 Uhr Ortszeit begannen zeitgleich die erste Runde des Finales und die Play-offs der Plätze 13–16. Zu einer Überraschung kam es am Samstag bei der ersten Hälfte des Finales in der Partie des Titelverteidigers aus Belgien, Frédéric Caudron gegen den Vietnamesen Ly The Vinh. Ly hatte eine gute 13er-Serie und gewann die Partie am Ende mit 40:34. Caudron konnte dann jedoch seinem Titel als Weltmeister gerecht werden und gewann die restlichen drei Partien, darunter eine mit einer Höchstserie (HS) von 17 Punkten. Besser waren nur der Schwede Torbjörn Blomdahl, Sieger von 2005, und Ex-Weltmeister Eddy Merckx, ebenfalls aus Belgien. Sie konnten alle Partien für sich entscheiden. Der Schwede belegte zur Halbzeit, aufgrund des besseren Durchschnittes, Position eins. Überraschungs-Bronzemedaillengewinner der vorangegangenen WM, Alexander Salazar aus Kolumbien, konnte diese Form nicht beibehalten und verlor alle seine Spiele. Dick Jaspers aus den Niederlanden, ebenfalls Dritter der WM, verlor überraschend zwei seiner Spiele und musste sich zum Halbzeitstand mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Finalrunde, Tag 2 (So.) 
Session 1
Die zweite Halbzeit des Finales begann am Sonntag um 10:00 Uhr Ortszeit. Die erste Session des Tages versprach zwei spannende Begegnungen. Zum einen die der beiden belgischen Weltmeister Caudron und Merckx, die Letztgenannter mit 40:31 gewann. Damit musste Caudron schon die zweite Niederlage einstecken und es war fraglich, ob er seinen Titel verteidigen kann. Die andere Partie, wieder zwei Weltmeister, der bisher ungeschlagene Blomdahl und Jaspers. Letztgenannter machte in der zweiten Aufnahme eine Serie von 10 und zog danach dem Schweden weiter davon. Dieser besann sich und spielte sich heran. Nach einer Serie von 5 Punkten stand es 39:32 für den Mann aus Göteborg. Er verschoss jedoch den Matchball und Jaspers hatte die Chance auf den Sieg. Seine Serie war jedoch nach drei Bällen zu Ende und er musste den Tisch wieder an Blomdahl übergeben. Dieser verwandelte seinen zweiten Matchball und gewann nach nur 16 Aufnahmen mit 40:35. Aufgrund des immer noch besseren GD liegt er weiterhin vor Merckx.
Session 2
Um 12:00 Uhr begann die Session. In der zweiten Session kam es zum Duell der Nummer eins und zwei der Weltrangliste, Caudron gegen Blomdahl. Auch hier zeigte der Schwede wieder Nervenstärke und siegte mit 40:31. Caudron war damit seines Titels enthoben, keine Chance mehr mit zwei noch ausstehenden Spielen, den Titel erneut zu gewinnen. Die zweite mit Spannung erwartete Partie zwischen dem noch ungeschlagenen Merckx und dem bisher nicht so siegreichen Jaspers zeigte erneut auf einen Sieg des Belgiers hin. Nach der 25. Aufnahme stand es 35:28 gegen den Niederländer. Dann machte dieser eine Serie von neun, Merckx nur einen Punkt. In der 17. Aufnahme hatte Jaspers nach zwei Bällen Matchball, den er auch schaffte. Merckx’ erste Niederlage in dieser Runde, Blomdahl nun als einziger Spieler ungeschlagen. Vinh und Salazar erkämpften beide ihren zweiten Sieg.
Session 3
15:00 Uhr begann die letzte Runde. In der letzten Begegnung zwischen den beiden Tabellenführenden sollte es zur Entscheidung kommen. Gewinnt Blomdahl, ist ihm der Titel sicher. Gewinnt Merckx, so hatte die Turnierleitung erneut flugs den Modus geändert, eine Stichpartie über die volle Distanz über den Turniersieg. Caudron und Jaspers kämpfen um die Bronzemedaille. Im Spitzenspiel ging Blomdahl mit einer Serie von neun schnell in Führung. Nach der elften Aufnahme stand es 25:17 für den Schweden und es ging in die Pause. Gleichzeitig spielten am Nachbartisch Caudron und Jaspers ebenfalls die elfte Aufnahme. Dort stand es aber bereits 34:32 für den Belgier, was Jaspers dann sofort ausglich. Beide spielten zu diesem Zeitpunkt einen Schnitt von über 3. Gleichzeitig hatte Vinh den Kolumbianer Cataño in 15 Aufnahmen 40:18 besiegt und seinen sechsten Matchpunkt erhalten. Caudron fand noch einmal zu seiner gewohnten Kampfstärke zurück und beendete das Match mit einer Serie von sechs Punkten zum 40:34. Die Bronzemedaille ging somit an ihn. Der Ägypter Sidhom setzte seine gute Spielstärke erneut durch zum 40:32 in 25 Aufnahmen gegen den Kolumbianer Salazar. Von der Pause zurück legte Merckx eine Serie von neun nach und zog an Blomdahl vorbei, 26:25. Dieser konterte mit einer 5er-Serie, 26:30. Ein weiterer Punkt für Blomdahl, Null für Merckx. Bevor der Göteborger dann spielte, wollte er zuerst den Ball reinigen. Dies müssen die Spieler bei diesem Turnier selber erledigen, da es keine Schiedsrichter gibt. Verwendet wird hierzu, wie beim Snooker eine Positionshilfe. Weitere zwei Punkte für ihn und erneut Null für den Belgier (33:26/14). Merckx wieder mit einer Fehlaufnahme und erneut drei Bälle für Blomdahl. Nun endlich gelang Merckx seine Aufnahme, eine Serie von drei Punkten folgte. Blomdahl konterte mit zwei Bällen, der folgende misslang durch einen Konter. Merckx war nun unter Druck, elf Punkte zum Sieg zu machen, doch schon der erste Ball misslang. Blomdahl stieg mit einem Vorbänder über vier Banden ein und verwandelte den Matchball zum 40:29. Es war sein zweiter Titel in New York, nach 2005, als das Turnier noch „Sang Lee International Open“ hieß.

Insgesamt wurden 321 Spiele absolviert.

Viertelfinalrunde 
In der ersten Runde wurde auf 25 Punkte ohne Nachstoß gespielt. Die jeweiligen zwei Gruppenbesten, die zwei Drittbesten und 2 weitere Spieler, die über eine Auktion bzw. Lotterie ermittelt wurden, kamen in die Halbfinalrunde. Insgesamt kamen somit 24 Spieler in die Halbfinalrunde.

Halbfinalrunde 
Gespielt wird auf 30 Punkte ohne Nachstoß.

Finalrunde 
Kurzfristig entschied die Turnierleitung, vom KO-Modus auf Round-Robin umzustellen. Alle 8 Finalteilnehmer müssen nun gegeneinander spielen. Es wird nun auf 40 Punkte bei den „Letzten 8“ und 30 Punkte bei den Play-offs, jeweils ohne Nachstoß, gespielt.

Die letzten 8

Play-offs

Spiele um die Plätze 9–12

Spiele um die Plätze 13–16

Fotogalerie

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden hier nur die Plätze der Halb- und Finalrunde dargestellt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Verhoeven Open
Karambolageveranstaltung 2014